Daydream — второй мини-альбом южнокорейской рок-группы Day6. Он был выпущен под руководством JYP Entertainment 30 марта 2016 года. В состав входит шесть оригинальных треков.

Трек-лист

Чарты

Продажи

История выпуска

Примечания

Ссылки 
 http://day6.jype.com/discography.asp?idx=2&lng=EN&page=2

Альбомы Day6
Альбомы JYP Entertainment